Japi —  município do estado do Rio Grande do Norte
 Rio Japi ou Rio Jacu —  banha os estados do Rio Grande do Norte e Paraíba
 Serra do Japi —  serra no estado de São Paulo

Desambiguações de topônimos